Vingt-Quatre-Mai ou XXIV-Mai ou 24-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés par ces odonymes sont :

En France, 

 Le  : Création de la commune de Gervans dans la Drôme. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 24 de Mayo » ou « Veinticuatro de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Avenida) 24 de Mayo », à San Cristóbal de Las Casas, dans l'État de Chiapas.

En italien, « 24 Maggio » ou « XXIV Maggio »
 En Italie : événements non connus
 « Piazza XXIV Maggio » ou « 24 Maggio », à Salerne, dans la région de Campanie.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24